Amargosa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Amargosa (ort), Bahia, 
 Amargosa (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar